Омани Лига 1997/1998 () — 22-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте rsssf.com 

1997/1998
Оман
Оман
1997 год в Омане
1998 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998